Бальсове дерево —  один з видів квіткових рослин (Ochroma pyramidale, також О. Lagopus) у родині мальвоцвіті.
 Бальса (судно) —  традиційні очеретові судна, що виготовляються індіанцями Південної Америки з очерету тотора.